Чемпионат Исландии по футболу 2014 — является 103-м сезоном с момента его создания. В чемпионате приняло участие 12 команд.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Распределение мест по турам

Календарь игр

Ссылки 
 Official website 
 Football-Lineups 

Чемпионат Исландии по футболу
Исландия
Спорт в Исландии в 2014 году
Футбол в Европе в 2014 году